John Howard (oficial britànic) (1912 – 1999), oficial de l'Exèrcit britànic 
 John Howard Lawson (Nova York, 1894 − San Francisco, 1977), escriptor nord-americà 
 John Howard (actor) (Cleveland, Ohio, 14 d'abril de 1913 – Santa Rosa, California, 19 de febrer de 1995), actor nord-americà
 John Howard (ciclista) (Springfield, Missouri, 1947), ciclista estatunidenc
 John Howard Yoder (1927- 1997), teòleg cristià 
 John Howard Northrop (Yonkers, 1891 - Wickenberg, 1987), químic, bioquímic i professor universitari nord-americà 
 John Tasker Howard (Nova York, 1890 - West Orange, Nova Jersey, 1964), compositor i publicista estatunidenc
 John Winston Howard (Sydney, Nova Gal·les del Sud, 1939), primer ministre d'Austràlia (1996 -2007)